Шишатовац () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 218 жителей (по переписи населения 1991 года — 217 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на севере общины, близ села находится монастырь Шишатовац, один из 16 частично сохранившихся после Второй мировой войны фрушкогорских монастырей.

Демография 
В селе Шишатовац по переписи 2002 года проживали 173 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,7 лет (40,4 года у мужчин и 41,1 года у женщин). В селе есть 84 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,57.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 село на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины